Seiber steht für:
 Mátyás Seiber (1905–1960), ungarischer Komponist
 Seiber (Berg), Berg in Niederösterreich
 Seiber (Gemeinde Weißenkirchen), Ortsteil von Weißenkirchen in der Wachau, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich